Pittsfield pode referir-se a:

Estados Unidos
Pittsfield (Illinois)
Pittsfield (Massachusetts)
Pittsfield (Nova Hampshire)

Ver também

Desambiguações de topônimos